Ма́йское — топоним:

Белоруссия 
 Майское — деревня в Жлобинском районе Гомельской области

Казахстан 
 Майское — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Майское — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Майское — село в Майском районе Павлодарской области.
 Майское — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Майское — прежнее, до 90-х годов, название села Каратума Алакольского района Алматинской области.

Киргизия 
 Майское — село в Манасском районе Таласской области.
 Майское — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Майское — село в Флорештском районе

Россия 
 Майское — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.
 Майское — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Майское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Майское — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Майское — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Майское — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Майское — село в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
 Майское — посёлок в Енисейском районе Красноярского края.
 Майское — село в Краснозерском районе Новосибирской области.
 Майское — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Майское — село в Малосердобинском районе Пензенской области.
 Майское — село в Ханкайском районе Приморского края.
 Майское — село в Черниговском районе Приморского края.
 Майское — село в Пестравском районе Самарской области.
 Майское — село в Поронайском районе Сахалинской области.
 Майское — село в Пригородном районе Северной Осетии.
 Майское — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Майское — село в Киреевском районе Тульской области.
 Майское — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Майское — в 1944—1958 годах название села Новые Атаги Грозненского района Чечни.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Майское — село в Джанкойском районе.
 Майское — исчезнувшее село в Первомайском районе.

Украина 
 Майское — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Майское — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Майское — село в Згуровском районе Киевской области.
 Майское — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Майское — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Майское — посёлок в Карловском районе Полтавской области.
 Майское — село в Великописаревском районе Сумской области.
 Майское — посёлок в Краснопольском районе Сумской области.
 Майское — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Майское — покинутое село в Изюмском районе Харьковской области.
 Майское — село в Нововоронцовском районе Херсонской области.
 Майское — село в Менском районе Черниговской области.
 Майское — аэродром в Синельниковском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Майское сельское поселение
 Майский
 Майская